Euxoa huebneri är en fjärilsart som beskrevs av Charles Boursin 1926. Euxoa huebneri ingår i släktet Euxoa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
huebneri